Гаури Хан (, в девичестве Гаури Чиббер; род. 8 октября 1970) — индийский , художница. Совладелица кинокомпании Red Chillies Entertainment. В 2018 вошла в список «50 самых влиятельных женщин» по версии журнала Fortune. Жена актера Шахрух Хана.

Личная жизнь 
Родилась в Дели, в семье панджаби-хинду у полковника Рамеша Чандры Чиббер и его жены Савиты. Гаури росла в пригороде Дели — Панчшил Парке. После школы получила диплом бакалавра в Lady Sri Ram College. Также закончила шестимесячные курсы дизайна одежды и обучилась шитью.

С 25 октября 1991 года Гаури замужем за актёром Шахрухом Ханом (род. 1965), с которым она встречалась 7 лет до их свадьбы. У супругов есть трое детей: сын Ариан Хан (род. 1997), дочь Сухана Хан (род.2000) и ещё один сын — АбРам Хан (род. 27 мая 2013 суррогатной матерью).

В СМИ 
Гаури Хан редко появляется в медиа и сми, предпочитая быть в тени своего знаменитого мужа, тем не менее, она является признанной иконой стиля в Болливуде. В 2008 году появилась на обложке журнала Vogue India. Фотографии сделаны известным британским фотографом Крисом Краймером. Журнал назвал ее «Первой леди Болливуда»

Карьера 
В 2002 году, Гаури Хан совместно с мужем Шахрух Ханом создала кинопродюсерскую и дистрибьюторскую компанию Red Chillies Entertainment, ставшей преемницей Dreamz Unlimited, которую пара создала в 1999 году. Она является сопредседателем и главным продюсером всех фильмов, снятых этой кинокомпанией. Продюсерским дебютом этой компании стал фильм Фары Хан «Я рядом с тобой!». Фильм стал успешным в индийском прокате и стал вторым самым кассовым фильмом года.

Также совместно со своей подругой Сюзан Хан, Гаури занялась дизайном интерьеров.

Фильмография

Продюсер 
 Дон. Главарь мафии 2 (2011)
 РА. Первый! (2011)
 Always Kabhi Kabhi (2011)
 Меня зовут Кхан (2010)
 Биллу (2009)
 Ом Шанти Ом (2007)
 Загадка (2005)
 Я рядом с тобой! (2004)

Художник по костюмам 
 Дорогая, это Индия (1995)
 Каприз (1994)
 Сезон любви (1994)
 Жизнь под страхом (1993)

Актриса (в роли самой себя) 
 Внутренний мир Шахрух Хана (2004)
 Кофе с Караном (2004—2010)

Ссылки